Lose You to Love Me () — песня, записанная американской певицей Селеной Гомес. Релиз трека состоялся 23 октября 2019 года, под руководством лейбла Interscope Records. Является лид-синглом третьего студийного альбома Rare. Автором песни выступили сама Селена Гомес, Джулия Майклз, Джастин Трантер, Матиас Ларссон и Робин Фредрикссон. Продюсером выступили Mattman & Robin и Финнеас (брат Билли Айлиш). Песня достигла первого места в чартах США и Канады.

Демо-версия песни была выпущена 2 октября 2020 года, в ознаменование первой годовщины песни. Песня была показана в сериале «Хитрости» (2018), а также в фильме Amazon Prime Video Encounter (2020).

История 
В апреле 2019 года Селена объявила, что она работает над новой музыкой. 18 октября в Инстаграме певица анонсировала, что сингл будет называться «Lose You to Love Me» и выйдет он 23 октября.

Сингл достиг первого места в США на вторую неделю релиза, став первым чарттоппером певицы в основном американском хит-параде Billboard Hot 100.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео к этой песне вышло в полночь 23 октября 2019 года. Чёрно-белый клип поставила британская клипмейкер Софи Мюллер, причём он полностью снят на вышедшую в сентябре новую модель смартфона iPhone 11 Pro. Гомес поет прямо перед камерой, как на исповеди. Видео собрало 106,612,854 просмотров за первые 11 дней релиза. 9 декабря 2019 года видеоклип преодолел порог в 178 млн просмотров на канале YouTube.

Награды и номинации

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни Селены Гомес
Синглы 2019 года
Песни по алфавиту
Песни 2019 года
Синглы Interscope Records
Поп-баллады
Видеоклипы, снятые Софи Мюллер
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Песни, написанные Джулией Майклз